Fi Orionis o Phi Orionis (φ Ori) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Orión:

 Fi1 Orionis (37 Orionis), estrella blanco-azulada distante más de 1000 años luz.
 Fi2 Orionis (40 Orionis), gigante naranja situada a 118 años luz.